Saint-Aubin-sur-Mer è il nome di alcuni comuni francesi:
Saint-Aubin-sur-Mer  – Calvados
Saint-Aubin-sur-Mer  – Senna Marittima